Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі.

Лурдес Домінгес Ліно і Марія Хосе Мартінес Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Нурія Льягостера Вівес і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Swedish Open, парний розряд
2011
2011 у шведському спорті